Palazzo Balbi ist der Name mehrerer Paläste in Italien:

 in Campomorone:
 Palazzo Balbi (Campomorone)

 in Genua:
 Palazzo Balbi-Senarega
 Palazzo Gio Agostino Balbi
 Palazzo Francesco Maria Balbi Piovera
 Palazzo Gio Francesco Balbi
 Palazzo Stefano Balbi

 in Venedig:
 Palazzo Balbi (Venedig)
 Palazzo Balbi-Valier Sammartini
 Palazzo Donà Balbi